Le terme traçage peut référer à :
traçage électrique, le maintien en température ou le chauffage par câble chauffant
traçage, en chaudronnerie
traçage en chimie
 traceur isotopique
traçage hydrogéologique, la coloration d'un cours d'eau pour déterminer l’écoulement des eaux dans les nappes souterraines
 traçage ou recherche des contacts en infectiologie
 traçage numérique des contacts, en cas de pandémie